Alina – nome proprio di persona italiano femminile
Alina – cantante e attrice italiana
Alina – film del 1950, diretto da Giorgio Pàstina